NGC 7718 (другие обозначения — PGC 71959, UGC 12712, MCG 4-55-34, ZWG 476.82) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7718
Пегас (созвездие)